Filipini:
 Cagayan (pokrajina)
 Cagayan (rijeka)
 Cagayan Valley, regija